Thermes – ex comunità della Grecia
 Laura Thermes – architetto italiano
 Maurizio Thermes – ex calciatore italiano